Марк Мари Жан Перродон (, 31 августа 1878 — 22 февраля 1939) — французский военный, фехтовальщик-саблист и стрелок, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира.

Биография 
Родился в 1878 году в Вандоме, окончил военную академию в Сен-Сире, служил в кавалерии. В 1908 году принял участие в Олимпийских играх в Лондоне, где французская команда саблистов заняла 4-е место. В 1912 году стал чемпионом Франции, в 1914 году вновь завоевал этот титул. В 1920 году стал серебряным призёром Олимпийских игр в Антверпене. В 1922 году опять стал чемпионом Франции. В 1923 году завоевал серебряную медаль Международного первенства в Гааге (в 1937 году это первенство было задним числом признано чемпионатом мира). В 1924 году опять стал чемпионом Франции, но на Олимпийских игр в Париже не смог завоевать медалей. В 1928 году на Олимпийских игр в Амстердаме присутствовал уже в качестве судьи.

Ссылки 
 

Фехтовальщики Франции
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1908 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1920 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1924 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1920 года